Владимир Павлович Титов (, Рязанская губерния — , Харьков) — русский , чиновник, , действительный тайный советник. Племянник министра юстиции Д. В. Дашкова. Как писатель известен повестью «Уединённый домик на Васильевском», созданной по сюжету А. С. Пушкина. Публиковался под псевдонимом Тит Космократов.

Биография 
Родился  года в имении Новики, в Спасском уезде, Рязанской губернии. Сын рязанского помещика секунд-майора Павла Петровича Титова (1759 — после 1811), избранного дворянством Спасского уезда своим предводителем. Мать, Елизавета Васильевна была сестрой Дмитрия Васильевича Дашкова, который создал в столице общество «Арзамас» и имел широкие связи в литературных кругах, куда с юности был вхож и его племянник. Унаследовал 3000 в Рязанской и до 6300 десятин земли во Владимирской и Новгородской губерниях, впоследствии приобрёл ещё 800 десятин в Рязанском уезде. Брат — Пётр (1800—1878) — поручик русской армии, декабрист, участник Заграничного похода (1815) и Русско-турецкой войны (1828—1829), отставной статский советник.

Образование получил в университетском пансионе и в Московском университете, где его товарищами были Владимир Одоевский и Степан Шевырёв. С 21 декабря 1823 года — «архивный юноша»: числился в Московском архиве Коллегии иностранных дел, пока не переехал в 1827 году в Петербург, где поступил на службу в Азиатский департамент.

В молодости активно участвовал в литературной жизни. Вместе с Одоевским, Шевырёвым, Веневитиновым и другими входил в литературно-философский кружок Общество любомудрия, существовавший в 1823—1825 годах. Был знаком с Пушкиным, который вывел его под именем Вершнева в незаконченной повести «Мы проводили вечер на даче» (1835), а также Вяземским, Жуковским и многими другими писателями. Публиковался в журнале «Московский вестник» (1827—1828). Титов — автор романтических повестей «Уединённый домик на Васильевском» (альманах «Северные цветы на 1829») и «Монастырь св. Бригитты» (альманах «Северные цветы на 1831»), опубликованных под псевдонимом Тит Космократов.

Особое место в творчестве Титова занимает повесть «Уединенный домик на Васильевском». В 1828 году Пушкин в салоне у Карамзиных рассказал мистическую повесть, которую Титов впоследствии записал и с разрешения Пушкина опубликовал в альманахе А. Дельвига «Северные цветы». Позднее повесть публиковалась как под именем Титова, так и под именем Пушкина. Титов считался автором трёхтомного романа о Русско-турецкой войне 1828—1829 годов «Неправдоподобные рассказы чичероне дель К…о» (1837), но позже выяснилось, что роман написал его брат, офицер Николай Павлович.

В декабре 1830 года Титов был назначен третьим секретарём миссии в Константинополе; летом 1831 года ездил с дипломатическим поручением в Грецию. В середине 1830-х годов путешествовал по Италии и Германии, в Мюнхене слушал лекции по философии. Затем исполнял обязанности генерального консула в Дунайских княжествах (1839) и посланника в Константинополе (с 1840 года; утверждён в должности в июле 1843) в чинах действительного статского советника (с 15.04.1841) и тайного советника (с 22.05.1849). Взлёт дипломатической карьеры Титова мог быть связан свойство́м его супруги с главой дипломатического ведомства Нессельроде. В 1854 году был смещён за стремление решить конфликт вокруг Святых мест мирным путём, расцененное императором как мягкотелость, и перемещён в Штутгарт.

Александр II оценил решимость Титова избежать Восточной войны, которая обернулась для России катастрофой, и вернул его в 1856 году на государственную службу. В первые годы его правления Титов заведовал учебной частью при великих князьях Николае и Александре. По словам Б. Н. Чичерина, Титов был «человек честный, благородный, с разносторонним образованием», а поэт Тютчев говорил о нём в шутку, что он «создан был для того, чтобы составить инвентарь творения, но совершенно неспособный к педагогической деятельности». Он пригласил давать уроки русской истории и гражданского права наследнику известного либерала Кавелина, но тот был удалён от двора за чрезмерное вольнодумство. Благородный Титов обиделся этим и подал прошение об увольнении. После этого вернулся на место посланника в Штутгарте (1858—1865); завершил дипломатическую карьеру в чине действительного тайного советника (с 08.09.1864).

С 1865 года состоял членом Государственного совета, в котором в 1882—1884 годах занимал пост председателя департамента гражданских и духовных дел. С 1873 года был председателем Археографической комиссии. Состоял почётным опекуном опекунского совета учреждений императрицы Марии по Санкт-Петербургскому присутствию, членом совета воспитательного общества благородных девиц. Почётный член Санкт-Петербургской академии наук. По очерёдности награждения входил в состав пенсионеров — кавалеров ордена Св. Владимира 1-й степени (600 рублей в год).

В 1869 году В. П. Титов купил имение Шереметевых в селе Песочня под Рязанью (теперь это рязанский микрорайон Дашково-Песочня), где поселился в конце жизни. Скончался в глубокой старости  года по дороге в Крым. Отпевание состоялось в Харькове; похоронен был в Успенской церкви села Новики.

Награды 

российские:
 орден Святого Станислава 1-й степени (1842)
 орден Святой Анны 1-й степени (1845)
 орден Святого Владимира 2-й ст. (1855)
 орден Белого орла (1856)
 орден Святого Александра Невского (1862)
 алмазные знаки к ордену Святого Александра Невского (1869)
 орден Святого Владимира 1-й степени (1873)
 орден Святого Андрея Первозванного
 медаль «В память войны 1853—1856»

иностранные:
 персидский орден Льва и Солнца 2-й степени (1831)
 греческий орден Спасителя 1-й степени (1848)
 турецкий орден Славы высшей степени с бриллиантами (1850)
 вюртембергский орден Фридриха 1-й степени (1856)
 большой крест ордена Вюртембергской короны (1864)

Семья 
Жена (с 26 апреля 1839 года) — графиня Елена Иринеевна Хрептович (1814—1900), фрейлина двора — дочь И. Е. Хрептовича, сестра дипломата графа М. И. Хрептовича. По отзыву современника, «девица Хрептович была уродлива и невероятно толста, особенно руки у неё были толсты до неприличия, прямо как ляжки». С будущим мужем познакомилась в Константинополе, куда приезжала в сопровождении родителей для свидания с сестрой М. И. Бутенёвой (жена А. П. Бутенёва). После свадьбы в Петербурге жила с мужем в Бухаресте и в Константинополе.

Их дочь Мария (10.09.1840; Константинополь — 1878) — фрейлина двора; была замужем за князем Л. А. Чернышёвым). Сын Вячеслав (21.11.1845; Лондон — 1880) — штабс-капитан; умер при падении с лошади.

Примечания

Литература 

 
 
 Титов, Владимир Павлович // Список гражданским чинам первых трех классов. Исправлен по 1-е июня 1878 года. — : Типография Правительствующего Сената, 1878. — С. 10—11.
 
 Бикерман И. Пушкинские заметки. Кто такой Вершнев? // Пушкин и его современники, в. 19—20, П., 1914
 Ефимов А. С. «Тайны современного Петербурга» В. П. Мещерского и «Уединённый домик на Васильевском» В. П. Титова и А. С. Пушкина / Антон Сергеевич Ефимов // Litera. — 2020. — № 1. — С. 124—134.
 Мелентьев Ф. И. Воспитание и образование наследника престола в проектах В. П. Титова 1856—1858 гг. // Вестник Университета Дмитрия Пожарского. — 2017. — № 1 (5). — С. 11—57.
 
 Александр Потапов. Забытые страницы. «Знакомец великого поэта». — Рязань: Узорочье, 2016. — ISBN 978-5-85057-979-5. — С. 36—57.
 Черейский Л. А. Титов В. П. // Черейский Л. А. Пушкин и его окружение / АН СССР. Отд. лит. и яз. Пушкин. комис. Отв. ред. В. Э. Вацуро. — 2-е изд., доп. и перераб. — Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1989.
 Чертков Л. Н. Титов В. П. // Краткая литературная энциклопедия / Гл. ред. А. А. Сурков. — М.: Сов. энцикл., 1962—1978. Т. 7: «Советская Украина» — Флиаки. — 1972.

Выпускники Императорского Московского университета
Русские писатели XIX века
Писатели России XIX века
Писатели-фантасты Российской империи
Послы Российской империи в Османской империи
Послы Российской империи в Вюртемберге
Члены Государственного совета Российской империи
Действительные тайные советники
Почётные опекуны
Журналисты Российской империи
Работники Московского главного архива
Воспитатели монархов